3-й Чемпионат СССР по дзюдо прошёл в Москве 23-25 марта 1976 года.

Медалисты 

Имеется источник, в котором, бронзовым призёром в полутяжёлом весе вместо Валерия Рухлядева указан Владимир Гурин, представлявший «Урожай» (Майкоп).

Ссылки 
 

Чемпионаты СССР по дзюдо
Март 1976 года
Соревнования по борьбе в Москве
1976 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1976 году
Соревнования по дзюдо в России